Крсто Вукович Байич (; 12 сентября 1919, Беране — 23 августа 1944, Негбина) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии. Воинское звание: майор.

Биография 
Родился 12 сентября 1919 в Беране в семье Вука Байича. Имел брата Мойсо. Учился в Белградском университете на философском факультете, занимался активной политической деятельностью. Состоял в Союзе коммунистической молодёжи Югославии. В 1939 году был принят в Коммунистическую партию. Неоднократно подвергался преследованию со стороны полиции.

После начала войны Байич ушёл в партизанское подполье. В среде партизан выделялся как неутомимый и очень энергичный боец, доказав свою отвагу в первых боях. Был политруком 1-го батальона 1-й пролетарской ударной бригады, с 1944 года занимал должность политрука 3-й краинской пролетарской ударной бригады.

Прославился Крсто в битве за Плевлю 1941 года и в битве за Ливно в ходе Четвёртого наступления. В апреле 1943 года во время форсирования Дрины первым переплыл почти полностью замёрзшую реку, держа пистолет в зубах. Своим примером он дал сигнал и другим солдатам. А во время боёв за Ливно он при помощи всего пятерых соратников выбил немцев из казарм, которые тянули время, пытаясь начать переговоры с осаждавшими их партизанами. Осаждавшие титовцы разгадали замысел немцев и отправили группу из шести человек, где был и Байич. Вооружённые винтовками и гранатами, шестеро югославов уничтожили вражеские силы.

В августе 1944 года 3-я краинская пролетарская ударная бригада вела бои с чётниками. В одном из таких боёв был убит и Крсто Байич 23 августа 1944. 13 марта 1945 Антифашистское вече народного освобождения Югославии присвоило ему звание Народного героя Югославии посмертно.

Примечания

Источники 
 BAJIĆ KRSTO
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Коммунисты Черногории